Хтония (, Chthonia) може да се отнася за:

В гръцката митология:
 Хтония (дъщеря на Фороней), основава храм на Деметра
 Хтония (дъщеря на Ерехтей), пожертвана да спаси града си
 Хтония (дъщеря на Алкионей), дъщеря на гиганта Алкионей
 допълнително име на множество гръцки богини, виж Хтонични божества

Други:
 допълнително название на остров Крит
 Хтония (празник), годишен празник в чест на Деметра Хтония